Трóицкий собор — название нескольких соборов в Санкт-Петербурге.

 Троице-Петровский собор (1710—1711, арх. Д. Трезини, снесён в 1933 году).
 Троицкий собор Александро-Невской лавры (1776—1790, арх. И. Е. Старов).
 Троице-Измайловский собор (1828—1835, арх. В. П. Стасов).